Kaditzer Straße steht für:

 Kaditzer Straße (Dresden), Straße in Dresden, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Übigau
 Kaditzer Straße (Radebeul), Straße in Radebeul, Sachsen